«We Are the Others» — третій студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Delain. Реліз відбувся 1 червня 2012 року.

Список композицій 
Автор пісень Шарлотта Весселс та Мартейн Вестерхольт/Tripod

Учасники запису 
 Шарлотта Весселс — вокал
 Мартейн Вестерхольт — клавіші
 Гюс Айкенс — ритм-гітара
 Отто Шіммельпеннік ван дер Ойе — бас-гітара
 Сандер Зур — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Delain
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми CNR Music
Альбоми симфонічного металу